Het ATP-toernooi van Bogota 2000 (met de officiële naam Cerveza Club Colombia Open) werd van 6 tot en met 12 maart 2000 gehouden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Er werd gespeeld op de gravel­banen van de Club Campestre El Rancho.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bogota
2000